Rhizophagus () — род жуков из семейства Монотомиды (Ризофагиды).

Описание 
Мелкие жуки длиной от 2 до 5 мм. Форма тела узкая, вытянутая. Взрослые особи часто собираются под корой мертвых и зараженных грибами деревьев. Взрослые особи Rhizophagus, можно найти в галереях короедов.
Некоторые виды Rhizophagus являются хищниками яиц жуков-короедов, а один особый вид, Rhizophagus grandis, был выпущен в рамках программ биоконтроля жуков-короедов  в Европе и Северной Америке. Тем не менее, известно, что виды в этих родах питаются грибковыми побочными продуктами, встречающимися в галереях. Известно, что Rhizophagus bipustulatus, R. dispar и R. brunneus разносят споры патогенных грибов  (порядок Микроасковые), а жук Rhizophagus brunneus является важным вектором пяти видов Ceratocystis в осинах.

С разлагающимися телами связан вид  из Европы. Он часто встречается на кладбищах, и их имаго и личинки встречаются на захороненных телах в гробах, где он может питаться личинками мух-горбаток (Phoridae), ассоциированных с погребенными телами.

Классификация 
Около 50 видов. В Европе 18 видов. Долгое время род включали в состав семейства Rhizophagidae, пока его не переименовали в современное Monotomidae. Некоторые авторы рассматривали Rhizophagus в составе Nitidulidae.

Виды 

 Rhizophagus aeneus Richter, 1820
 Rhizophagus approximatus LeConte, 1866
 Rhizophagus atticus Tozer, 1968
 Rhizophagus beasoni Sen Gupta & De, 1988
 Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)
 Rhizophagus brancsiki Reitter, 1905
 Rhizophagus brunneus Horn, 1879
 Rhizophagus championi Sen Gupta & De, 1988
 Rhizophagus cribratus (Gyllenhal, 1827)
 Rhizophagus cylindricus Stephens, 1830
 Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792)
 Rhizophagus dimidiatus Mannerheim, 1843
 Rhizophagus dispar (Paykull, 1800)
 Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800)
 Rhizophagus galbus Bousquet, 1990
 Rhizophagus ghumus Sen Gupta & De, 1988
 Rhizophagus grandis Gyllenhal, 1827
 Rhizophagus grouvellei Méquignon, 1913
 Rhizophagus indicus (Méquignon, 1913)
 Rhizophagus intermedius Apfelbeck, 1916
 Rhizophagus japonicus Reitter, 1884
 Rhizophagus kali Sen Gupta & De, 1988
 Rhizophagus lineatus Sen Gupta & De, 1988
 Rhizophagus longiceps Casey, 1916
 Rhizophagus microps Jelínek, 1984
 Rhizophagus minutus Mannerheim, 1853
 Rhizophagus nitidulus (Fabricius, 1798)
 Rhizophagus nobilis (Lewis, 1893)
 Rhizophagus oblongicollis Blatch & Horner, 1892
 Rhizophagus pahalgamus Sen Gupta & Biswas, 1977
 Rhizophagus paralellicollis Gyllenhal, 1827
 Rhizophagus parviceps Reitter, 1884
 Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800)
 Rhizophagus perforatus Erichson, 1845
 Rhizophagus picipes (Olivier, 1790)
 Rhizophagus pratapi Sen Gupta & De, 1988
 Rhizophagus procerus Casey, 1884
 Rhizophagus protensus Reitter, 1890
 Rhizophagus pseudobrunneus Bousquet, 1990
 Rhizophagus puncticollis (Sahlberg, 1837)
 Rhizophagus pusillus Bousquet, 1990
 Rhizophagus remotus LeConte, 1866
 Rhizophagus rufus Stephens, 1830
 Rhizophagus sayi Schaeffer, 1913
 Rhizophagus sculpturatus Mannerheim, 1842
 Rhizophagus similaris Reitter, 1876
 Rhizophagus simplex Reitter, 1884
 Rhizophagus singularis Sen Gupta & De, 1988
 Rhizophagus subtilis Reitter, 1872
 Rhizophagus subvillosus Reitter, 1884
 Rhizophagus suturalis Jelinek, 1965
 Rhizophagus unicolor (Lucas, 1846)
 Rhizophagus ussuriensis Nikitsky, 1984

Примечания

Литература 
 Никитский Н. Б. (1992). Сем. Rhizophagidae — Ризофагиды. В кн.:

Ссылки 
 
 
Монотомиды
Роды жесткокрылых